La gara dei 15 km partenza in linea maschile di biathlon dei XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang si è svolta il 18 febbraio 2018, a partire dalle ore 20:15 (UTC+9), presso il centro di biathlon di Alpensia.

Il biatleta francese Martin Fourcade ha conquistato la medaglia d'oro, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente al tedesco Simon Schempp e al norvegese Emil Hegle Svendsen.

Risultati

Note

Collegamenti esterni
 
 }

15 km partenza in linea maschile